Basilides (gramàtic), gramàtic grec
 Basilides d'Escitòpolis, filòsof grec
 Basilides d'Alexandria gnòstic grec
 Basilides (bisbe), bisbe de la Pentàpolis Líbia
 Basilides (epicuri), filòsof epicuri dels segles II i II aC
 Basilides (endeví), endeví grec de l'època de Vespasià